Szabó Levente (1951–) tanár, edző, sportoló: kenu-párosban ért el megyei és országos sikereket (Szócikkét lásd Romániai magyar ki kicsoda, 1997)
Szabó Levente (1977–) irodalomtörténész, egyetemi oktató
Szabó Levente (1981–) grafikus
Szabó Levente (1999–) labdarúgó